Крокодил Данді
 Крокодил Данді в Лос-Анджелесі
 Крокодил Данді 2